Pluskwa domowa jest gatunkiem owada z rzędu pluskwiaków.
 W mowie potocznej pluskwa to określenie na urządzenie podsłuchowe.
 W informatyce pluskwa może być synonimem błędu w programie.
 W literaturze – powieść Pluskwa  Władimira Majakowskiego.